КAMAZ-1221 ШАТЛ — автопилотируемый электробус особо малого класса. Совместная разработка НАМИ и Камского автомобильного завода. Впервые был представлен на Московском международном автомобильном салоне в 2016 году.

К проекту подключена команда разработчиков из Яндекс, которая отвечает за создание инфраструктуры по прокладке маршрута и обработке данных о плотности дорожного движения.

См. также 
 Matrёshka — аналогичный проект компании Volgabus.

Примечания

Ссылки 
 КАМАЗ и НАМИ показали автомобиль под названием «Шатл».
 Видео от редакции журнала «Drive».

Электробусы КАМАЗ
Автомобили НАМИ